__БЕЗКН__

Afrosmilinae (Афросмилинае — „афрички ножеви”) је изумрла потпородица мачколиких звијери из изумрле породице Barbourofelidae, која је у периоду од раног до средњег Миоцена настањивала подручје Европе и Африке. Ову породицу сисара су чинили родови Afrosmilus, Ginsburgsmilus, Prosansanosmilus и Syrtosmilus. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је афросмилини.

Етимологија назива 
Назив ове потпородице води поријекло од:
 типског рода Afrosmilus,
 и таксономског наставка -inae.

Систематика

Класификација 
 Потпородица: †Afrosmilinae
 Род: †Afrosmilus
 †Afrosmilus africanus
 †Afrosmilus hispanicus
 †Afrosmilus turkanae
 Род: †Ginsburgsmilus
 †Ginsburgsmilus napakensis
 Род: †Prosansanosmilus
 †Prosansanosmilus eggeri
 †Prosansanosmilus peregrinus
 Род: †Syrtosmilus
 †Syrtosmilus syrtensis

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Afrosmilinae.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Barbourofelidae

Референце

Спољашње везе